Евровизия 1997 е 42-рото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 3 май 1997 г. в Дъблин, Ирландия на сцената на „Пойнт Тиътър“.

Ирландия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Аймиър Куин печели през 1996 г. в Осло, Норвегия с песента „The Voice“ със 162 точки. Това е седма победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г., 1992 г., 1993 г. и 1994 г.), седмият път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс (след 1971 г., 1981 г., 1988 г., 1993 г., 1994 г. и 1995 г.) и четвъртият път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс за последните 5 години на това десетилетие (след 1993 г., 1994 г. и 1995 г.). Водещи на събитието са Кари Кроули и Ронън Кийтинг.

Победител става британската група „Катрина и Дъ Уейвс“ с тяхната песента „Love Shine a Light“ с 227 точки. Това е пета победа за Великобритания (след 1967 г., 1969 г., 1976 г. и 1981 г.) и втора победа на ирландска земя (след 1981 г.). На второ място е страната-домакин Ирландия със 157 точки, на трето място е Турция със 121 точки, на четвърто място е Италия със 114 точки, а на пето място е Кипър с 98 точки. Норвегия и Португалия получават 0 точки в гласуването.

През тази година участват 25 страни, като няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Германия, Дания, Италия, Русия и Унгария, докато заради лоши резултати от предишни издания на песенния конкурс се оттеглят Белгия, Словакия и Финландия.

През тази година се въвежда правилото, което позволява на страните, които участват в песенния конкурс да гласуват чрез телефонно гласуване, но от това правило се възползват само 5 страни (Австрия, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция), а останалите 20 страни гласуват чрез жури. Резултатите на страните, които използват телефонното гласуване, в някои случаи са различни от тези, в страните които гласуват чрез жури. Например, Исландия получава 16 от всичките си 18 точки от само 3 държави, които гласуват чрез телефон.

Израел отказа да участва, тъй като песенният конкурс се провежда в деня на възпоменанието на Холокоста, което дава правото на Босна и Херцеговина да участва на тазгодишното издание на песенния конкурс, защото в противен случай, страната е трябвало да бъде изключена от участие, поради ниския си среден точков резултат за предходните четири години. Ирландската радио-телевизия RTÉ за пореден път създава зрелищно шоу със сцена, която има по-малко пространство за изпълненията на различните изпълнители, отколкото в предишни години, когато Ирландия е била страна-домакин.

Тази година има голямо разнообразие от стилове на музика. Дания е представена от рап песен, докато Хърватия е представена от версия на „Спайс Гърлс“, а Швеция е представена от момчешка група, чийто стил на музика е от средата на 80-те години.

Място 
Ирландия е домакин на песенния конкурс за четвърти път за последните 5 години след победата си през 1996 г. в Осло, Норвегия. Дъблин е избран за град-домакин, като за шести път песенният конкурс се провежда в ирландската столица. Място на провеждането е „Пойнт Тиътър“, който е разположен на северния стенен кей на река Лифи, сред Дъблинския докленд. Театърът и преди е бил домакин на песенния конкурс през 1994 г. и 1995 г. „Пойнт Тиътър“ е единственото място, което е било домакин на финала на песенния конкурс цели 3 пъти.

Завръщане 
През тази година има трима изпълнители, които се завръщат отново да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Първият изпълнител от е Алма Чарджич от Босна и Херцеговина. Тя се завръща, след представянето на Босна и Херцеговина през 1994 г., когато в дует заедно с Деян Лазаревич изпъняват песента „Ostani kraj mene“ и завършват на 15-о място с 39 точки. През тази година, тя отново представя Босна и Херцеговина, като изпълнява самостоятелната си песен „Goodbye“ и завършва на 18-о място с 22 точки. Вторият изпълнител е естонската представителка Мария-Лийс Илус. Тя се завръща, след като представя Естония на финала на песенния конкурс през 1996 г., като в дует заедно с Иво Линна изпълняват песента „Kaelakee hääl“ и завършват на 5-о място с 94 точки, а преди това те преминават през предварителния кръг, като на него остават също на 5-о място, но със 105 точки. През тази година тя представя Естония със самостоятелната си песен „Keelatud maa“ и завършва на 8-о място с 82 точки. Третият и последен представител е турската изпълнителка Шебнем Пакер. Тя се завръща, след като представя Турция на финала на песенния конкурс през 1996 г., където изпълнява песента „Beşinci Mevsim“ и завършва на 12-о място с 57 точки, като преди това, тя преминава през предварителния кръг и на него тя остава на 7-о място с 69 точки. През тази година тя представя Турция заедно с групата „Груп Етник“, изпълнявайки песента „Dinle“ и завършва на 3-то място със 121 точки.

Участници 

 1. Съдържа няколко фрази на английски език.

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1997
Музикални фестивали в Ирландия
История на Дъблин
Музика в Дъблин
1997 година